Everingham ist der Name folgender Orte:

 Everingham (Yorkshire), Ort in East Riding of Yorkshire, England

Everingham ist der Familienname folgender Personen:
 Ananda Everingham (* 1982), laotisch-australischer Filmschauspieler